Jasenná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Jasenná, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Jasenná, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione